Hinterbuchberg ist der Ortsname von

 Hinterbuchberg (Mitterfels), Ortsteil des Marktes Mitterfels, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Hinterbuchberg (Neukirchen beim Heiligen Blut), Ortsteil des Marktes Neukirchen beim Heiligen Blut, Landkreis Cham, Bayern

Siehe auch:
 Hinterbüchelberg